Cantharellales é uma ordem do reino Fungi.

Famílias 

Cantharellales